Lutecia puede referirse a:

 Lutecia, ciudad en la Galia prerromana y romana.
 Lutécia, municipio brasileño.
 Hotel Lutecia, nombre original del Hotel Chile.
 (21) Lutecia, asteroide del cinturón de asteroides.